Por A Night at the Opera pode estar à procura de:
 A Night at the Opera (álbum de Queen)
 A Night at the Opera (álbum de Blind Guardian)
 Uma Noite na Ópera, filme com os Irmãos Marx (1935)

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema